Cécile Nowak – ex judoka francese
 Dawid Nowak – calciatore polacco
 Drew Nowak – giocatore di football americano statunitense
 Elżbieta Nowak – cestista polacca
 Hans Nowak – calciatore tedesco
 Jan Nowak-Jeziorański – giornalista e patriota polacco
 Jerzy Nowak –  attore e insegnante polacco
 Julian Nowak – politico polacco
 Kazimierz Nowak – fotografo polacco
 Leszek Nowak – filosofo polacco
 Lisa Nowak – astronauta statunitense
 Marcin Nowak – compositore polacco
 Paul Nowak – cestista statunitense
 Piotr Nowak – calciatore polacco
 Riccardo Nowak – schermidore italiano
 Tadeusz Nowak – ex calciatore polacco
 Tadeusz Nowak – scrittore polacco

Pagine correlate 
 Novak